est un objet transneptunien de la ceinture de Kuiper ayant un aphélie supérieur à 1000 découvert en 2020, mais repéré sur des photos datant de 2014, il avait d'abord été classé comme comète sous le nom de C47KYD2.

Annexes

Articles connexes 
 ceinture de Kuiper

Liens externes

Comparaison d'orbites

Notes et références 

 
 

 

Planète mineure non numérotée
Planète mineure découverte en 2020
Objet transneptunien extrême
Planète mineure prédécouverte en 2014